Domaine de Frogmore
 Ferriday